Swart ist der Familienname folgender Personen:
 Balie Swart (* 1964), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Carla Swart (1987–2011), südafrikanische Radrennfahrerin
 Charles Robberts Swart (1894–1982), südafrikanischer Politiker, Präsident der Republik Südafrika
 Fokkoline Swart (* 1953), deutsche Kindermissionarin und Sängerin
 Friedrich Swart (1883–1957), deutscher Agrarhistoriker und Wirtschaftsführer
 Hugo Swart (1885–1952), deutscher Jurist, Verwaltungsbeamter und Politiker
 Jack Swart, neuseeländischer Radrennfahrer
 Jacobus Swart (* 1931), südafrikanischer Hürdenläufer
 Jan Swart (1469–1535), niederländischer Maler
 John B. Swart, südafrikanischer Theater- und Filmschauspieler
 Justin Swart (* 1972), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Mel Swart (1919–2007), kanadischer Politiker
 Peter Swart (1752–1829), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Sjaak Swart (* 1938), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Svart
 Zwart